Titelträger im Badminton wurden bei den Südostasienspielen 1989 in Kuala Lumpur in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Die Spiele fanden vom 20. bis zum 31. August 1989 statt.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Literatur 
 Percy Seneviratne (1993) Golden Moments: the S.E.A Games 1959–1991 Dominie Press, Singapur ISBN 981-00-4597-2

Weblinks 
 Geschichte der Südostasienspiele
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19890827-1.2.41.1.17
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/beritaharian19890830-1.2.23.18
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19890830-1.2.43.1.8
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19890830-1.2.43.1.22
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19890831-1.2.47.2

1989
Badminton 1989
Sudostasienspiele 1989/Badminton
Badminton